De Italiaanse Droom (Nederland)
 De Italiaanse Droom (Vlaanderen)